Le tournoi de tennis de Corée est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2014, classée en catégorie International, se dispute à Séoul du 15 au .

Karolína Plíšková remporte le simple dames. En finale, elle bat Varvara Lepchenko, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lara Arruabarrena et Irina-Camelia Begu.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Corée
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2014
Coree
Sport en Corée du Sud en 2014
Tennis en septembre 2014